Леони́д Воло́шин:
 Волошин, Леонид Вильевич (род. 1964) — чешский шахматист, гроссмейстер.
 Волошин, Леонид Анатольевич (род. 1966) — советский и российский легкоатлет (прыжки в длину, тройной прыжок).